Lombroso ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Lombroso (1835–1909), italienischer Arzt, Professor der gerichtlichen Medizin und Psychiatrie
 Gina Lombroso (1872–1944), italienische Schriftstellerin